LFG steht als Abkürzung für:

 Lexikalisch-funktionale Grammatik, ein Unifikationsgrammatikmodell
 Looking for Group, siehe MMORPG-Jargon
 Luftfahrtgesetz, ein österreichisches Gesetz über die Luftfahrt
 Luftfahrzeug-Gesellschaft m.b.H.

LfG steht als Abkürzung für:

 Landfermann-Gymnasium, Duisburg

LFG